|-
|(127751)||2003 FV20|| align=right|16,5|| align=right|2,234|| align=right|0,105|| align=right|5,09|| align=right|3,338||MBA||23. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127752)||2003 FZ20|| align=right|15,2|| align=right|2,780|| align=right|0,108|| align=right|8,58|| align=right|4,635||MBA||23. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127753)||2003 FB21|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,106|| align=right|5,00|| align=right|3,356||MBA||23. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127754)||2003 FB24|| align=right|17,0|| align=right|2,426|| align=right|0,138|| align=right|0,79|| align=right|3,778||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127755)||2003 FD28|| align=right|17,0|| align=right|2,251|| align=right|0,176|| align=right|2,27|| align=right|3,377||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127756)||2003 FJ28|| align=right|16,3|| align=right|2,365|| align=right|0,105|| align=right|7,48|| align=right|3,636||MBA||24. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127757)||2003 FM28|| align=right|14,7|| align=right|3,062|| align=right|0,130|| align=right|12,21|| align=right|5,358||MBA||24. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127758)||2003 FO30|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,178|| align=right|5,76|| align=right|3,621||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127759)||2003 FV31|| align=right|16,7|| align=right|2,427|| align=right|0,200|| align=right|1,70|| align=right|3,781||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127760)||2003 FM32|| align=right|15,7|| align=right|2,636|| align=right|0,091|| align=right|2,97|| align=right|4,280||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127761)||2003 FL34|| align=right|17,3|| align=right|2,358|| align=right|0,139|| align=right|1,07|| align=right|3,619||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127762)||2003 FC38|| align=right|17,0|| align=right|2,552|| align=right|0,066|| align=right|0,61|| align=right|4,077||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127763)||2003 FO38|| align=right|16,3|| align=right|2,449|| align=right|0,191|| align=right|1,85|| align=right|3,831||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127764)||2003 FW39|| align=right|16,0|| align=right|2,997|| align=right|0,036|| align=right|3,03|| align=right|5,188||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127765)||2003 FL40|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,179|| align=right|1,89|| align=right|3,674||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127766)||2003 FA42|| align=right|16,8|| align=right|2,168|| align=right|0,130|| align=right|2,68|| align=right|3,191||MBA||26. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127767)||2003 FS42|| align=right|16,7|| align=right|2,321|| align=right|0,218|| align=right|2,06|| align=right|3,536||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127768)||2003 FS44|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,179|| align=right|4,12|| align=right|3,494||MBA||23. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127769)||2003 FB47|| align=right|15,7|| align=right|2,708|| align=right|0,095|| align=right|4,76|| align=right|4,455||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127770)||2003 FR47|| align=right|16,2|| align=right|2,478|| align=right|0,137|| align=right|2,17|| align=right|3,900||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127771)||2003 FP50|| align=right|15,1|| align=right|2,780|| align=right|0,219|| align=right|7,15|| align=right|4,634||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127772)||2003 FO52|| align=right|16,2|| align=right|2,577|| align=right|0,144|| align=right|8,74|| align=right|4,136||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127773)||2003 FV52|| align=right|14,3|| align=right|3,117|| align=right|0,233|| align=right|10,80|| align=right|5,501||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127774)||2003 FA53|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,098|| align=right|11,30|| align=right|3,631||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127775)||2003 FH53|| align=right|15,3|| align=right|2,512|| align=right|0,072|| align=right|11,13|| align=right|3,981||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127776)||2003 FP53|| align=right|15,7|| align=right|2,627|| align=right|0,077|| align=right|14,51|| align=right|4,258||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127777)||2003 FT53|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,044|| align=right|15,65|| align=right|4,166||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127778)||2003 FY53|| align=right|15,3|| align=right|2,742|| align=right|0,213|| align=right|11,12|| align=right|4,540||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127779)||2003 FN54|| align=right|15,8|| align=right|2,553|| align=right|0,068|| align=right|2,49|| align=right|4,079||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127780)||2003 FU54|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,188|| align=right|12,46|| align=right|4,263||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127781)||2003 FO55|| align=right|15,5|| align=right|2,674|| align=right|0,058|| align=right|5,41|| align=right|4,372||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127782)||2003 FR57|| align=right|16,9|| align=right|2,316|| align=right|0,099|| align=right|3,16|| align=right|3,523||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127783)||2003 FL60|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,070|| align=right|6,26|| align=right|4,522||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127784)||2003 FD63|| align=right|16,8|| align=right|2,366|| align=right|0,135|| align=right|3,48|| align=right|3,640||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127785)||2003 FE63|| align=right|15,6|| align=right|2,440|| align=right|0,085|| align=right|6,11|| align=right|3,810||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127786)||2003 FM63|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,154|| align=right|3,17|| align=right|3,671||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127787)||2003 FF66|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,152|| align=right|3,25|| align=right|3,442||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127788)||2003 FL66|| align=right|16,1|| align=right|2,321|| align=right|0,171|| align=right|3,55|| align=right|3,535||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127789)||2003 FR66|| align=right|16,6|| align=right|2,276|| align=right|0,138|| align=right|6,82|| align=right|3,433||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127790)||2003 FC72|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,206|| align=right|5,71|| align=right|3,368||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127791)||2003 FP72|| align=right|15,8|| align=right|2,893|| align=right|0,045|| align=right|13,54|| align=right|4,919||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127792)||2003 FS72|| align=right|16,9|| align=right|2,204|| align=right|0,089|| align=right|8,11|| align=right|3,272||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127793)||2003 FZ72|| align=right|16,6|| align=right|2,372|| align=right|0,160|| align=right|2,29|| align=right|3,653||MBA||26. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127794)||2003 FA73|| align=right|16,6|| align=right|2,250|| align=right|0,057|| align=right|4,59|| align=right|3,375||MBA||26. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127795)||2003 FU73|| align=right|15,4|| align=right|2,337|| align=right|0,137|| align=right|8,17|| align=right|3,571||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127796)||2003 FO74|| align=right|16,3|| align=right|2,320|| align=right|0,106|| align=right|10,99|| align=right|3,534||MBA||26. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127797)||2003 FB75|| align=right|15,3|| align=right|2,772|| align=right|0,126|| align=right|10,49|| align=right|4,614||MBA||26. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127798)||2003 FQ75|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,100|| align=right|6,51|| align=right|3,368||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127799)||2003 FB76|| align=right|16,5|| align=right|2,228|| align=right|0,045|| align=right|6,04|| align=right|3,324||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127800)||2003 FL76|| align=right|16,8|| align=right|2,324|| align=right|0,159|| align=right|4,07|| align=right|3,542||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127801)||2003 FL77|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,192|| align=right|6,16|| align=right|3,555||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127802)||2003 FM77|| align=right|16,9|| align=right|2,270|| align=right|0,040|| align=right|5,54|| align=right|3,419||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127803)||2003 FP77|| align=right|15,9|| align=right|2,576|| align=right|0,048|| align=right|14,79|| align=right|4,134||MBA||27. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(127804)||2003 FH80|| align=right|16,5|| align=right|2,312|| align=right|0,200|| align=right|4,63|| align=right|3,515||MBA||27. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127805)||2003 FE81|| align=right|15,5|| align=right|2,786|| align=right|0,185|| align=right|12,40|| align=right|4,650||MBA||27. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127806)||2003 FO81|| align=right|14,7|| align=right|2,923|| align=right|0,234|| align=right|16,07|| align=right|4,997||MBA||27. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127807)||2003 FK82|| align=right|16,0|| align=right|2,608|| align=right|0,144|| align=right|7,78|| align=right|4,211||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127808)||2003 FU82|| align=right|15,9|| align=right|2,247|| align=right|0,172|| align=right|5,90|| align=right|3,367||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127809)||2003 FQ83|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,218|| align=right|4,75|| align=right|3,505||MBA||27. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127810)||2003 FK85|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,124|| align=right|4,07|| align=right|3,701||MBA||28. března 2003||Catalina||CSS
|-
|(127811)||2003 FS85|| align=right|16,0|| align=right|2,565|| align=right|0,238|| align=right|3,13|| align=right|4,107||MBA||28. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127812)||2003 FT85|| align=right|15,9|| align=right|2,479|| align=right|0,075|| align=right|4,61|| align=right|3,904||MBA||28. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127813)||2003 FG86|| align=right|16,6|| align=right|2,293|| align=right|0,135|| align=right|2,96|| align=right|3,472||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127814)||2003 FT86|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,192|| align=right|6,66|| align=right|4,626||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127815)||2003 FG87|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,092|| align=right|9,81|| align=right|3,408||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127816)||2003 FH88|| align=right|16,1|| align=right|2,387|| align=right|0,110|| align=right|5,26|| align=right|3,687||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127817)||2003 FK88|| align=right|14,7|| align=right|3,075|| align=right|0,178|| align=right|9,28|| align=right|5,393||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127818)||2003 FL88|| align=right|16,3|| align=right|2,209|| align=right|0,134|| align=right|5,16|| align=right|3,283||MBA||28. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127819)||2003 FZ88|| align=right|16,7|| align=right|2,242|| align=right|0,035|| align=right|5,80|| align=right|3,356||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127820)||2003 FV90|| align=right|16,4|| align=right|2,299|| align=right|0,076|| align=right|6,53|| align=right|3,485||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127821)||2003 FE91|| align=right|16,4|| align=right|2,256|| align=right|0,083|| align=right|4,30|| align=right|3,389||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127822)||2003 FV91|| align=right|14,9|| align=right|2,334|| align=right|0,254|| align=right|23,14|| align=right|3,565||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127823)||2003 FD92|| align=right|15,9|| align=right|2,982|| align=right|0,111|| align=right|15,27|| align=right|5,150||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127824)||2003 FK92|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,139|| align=right|3,14|| align=right|3,586||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127825)||2003 FR92|| align=right|14,6|| align=right|3,121|| align=right|0,205|| align=right|16,70|| align=right|5,514||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127826)||2003 FY92|| align=right|16,4|| align=right|2,361|| align=right|0,082|| align=right|5,71|| align=right|3,628||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127827)||2003 FB93|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,100|| align=right|5,02|| align=right|3,432||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127828)||2003 FH93|| align=right|16,1|| align=right|2,484|| align=right|0,112|| align=right|6,55|| align=right|3,914||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127829)||2003 FH94|| align=right|15,2|| align=right|2,596|| align=right|0,065|| align=right|22,32|| align=right|4,183||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127830)||2003 FP94|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,154|| align=right|5,54|| align=right|3,754||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127831)||2003 FQ94|| align=right|16,1|| align=right|2,323|| align=right|0,110|| align=right|7,53|| align=right|3,540||MBA||29. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127832)||2003 FS101|| align=right|17,0|| align=right|2,225|| align=right|0,091|| align=right|5,47|| align=right|3,318||MBA||31. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127833)||2003 FU103|| align=right|16,5|| align=right|2,256|| align=right|0,068|| align=right|7,81|| align=right|3,387||MBA||24. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127834)||2003 FR104|| align=right|16,8|| align=right|2,206|| align=right|0,115|| align=right|2,62|| align=right|3,275||MBA||25. března 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127835)||2003 FX104|| align=right|16,5|| align=right|2,413|| align=right|0,133|| align=right|3,32|| align=right|3,748||MBA||26. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127836)||2003 FW106|| align=right|15,9|| align=right|2,307|| align=right|0,081|| align=right|6,42|| align=right|3,504||MBA||27. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127837)||2003 FP107|| align=right|16,1|| align=right|2,308|| align=right|0,078|| align=right|7,10|| align=right|3,506||MBA||30. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127838)||2003 FU107|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,195|| align=right|10,47|| align=right|4,382||MBA||30. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127839)||2003 FV107|| align=right|16,7|| align=right|2,193|| align=right|0,100|| align=right|4,38|| align=right|3,247||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127840)||2003 FL108|| align=right|15,0|| align=right|2,631|| align=right|0,034|| align=right|4,70|| align=right|4,267||MBA||30. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127841)||2003 FN108|| align=right|15,1|| align=right|3,150|| align=right|0,231|| align=right|17,55|| align=right|5,590||MBA||31. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127842)||2003 FC109|| align=right|16,6|| align=right|2,233|| align=right|0,144|| align=right|7,30|| align=right|3,336||MBA||31. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127843)||2003 FG109|| align=right|16,2|| align=right|2,409|| align=right|0,173|| align=right|11,68|| align=right|3,739||MBA||31. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127844)||2003 FL109|| align=right|15,8|| align=right|2,704|| align=right|0,160|| align=right|14,38|| align=right|4,446||MBA||31. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127845)||2003 FY109|| align=right|15,1|| align=right|2,415|| align=right|0,206|| align=right|4,06|| align=right|3,752||MBA||30. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127846)||2003 FO111|| align=right|12,1|| align=right|5,287|| align=right|0,048|| align=right|6,19|| align=right|12,16||JUT||31. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127847)||2003 FT111|| align=right|16,9|| align=right|2,231|| align=right|0,083|| align=right|3,65|| align=right|3,332||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127848)||2003 FW111|| align=right|16,1|| align=right|2,227|| align=right|0,198|| align=right|7,23|| align=right|3,323||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127849)||2003 FY111|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,177|| align=right|7,55|| align=right|3,252||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127850)||2003 FC112|| align=right|17,1|| align=right|2,202|| align=right|0,162|| align=right|1,99|| align=right|3,267||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127851)||2003 FW112|| align=right|16,7|| align=right|2,404|| align=right|0,186|| align=right|2,96|| align=right|3,727||MBA||30. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127852)||2003 FA113|| align=right|17,0|| align=right|2,412|| align=right|0,147|| align=right|2,85|| align=right|3,746||MBA||30. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127853)||2003 FB113|| align=right|15,9|| align=right|2,181|| align=right|0,164|| align=right|4,83|| align=right|3,221||MBA||30. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127854)||2003 FH113|| align=right|16,6|| align=right|2,383|| align=right|0,147|| align=right|2,38|| align=right|3,677||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127855)||2003 FQ114|| align=right|16,1|| align=right|2,549|| align=right|0,116|| align=right|8,40|| align=right|4,068||MBA||31. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127856)||2003 FR114|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,140|| align=right|6,41|| align=right|3,574||MBA||31. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127857)||2003 FZ114|| align=right|16,5|| align=right|2,280|| align=right|0,194|| align=right|7,30|| align=right|3,441||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127858)||2003 FJ115|| align=right|14,8|| align=right|3,168|| align=right|0,133|| align=right|6,01|| align=right|5,637||MBA||31. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127859)||2003 FP115|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,101|| align=right|5,51|| align=right|3,606||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127860)||2003 FS115|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,169|| align=right|5,05|| align=right|4,221||MBA||31. března 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127861)||2003 FE116|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,094|| align=right|6,20|| align=right|3,604||MBA||22. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127862)||2003 FT116|| align=right|17,2|| align=right|2,267|| align=right|0,129|| align=right|3,33|| align=right|3,412||MBA||23. března 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127863)||2003 FE118|| align=right|16,3|| align=right|2,311|| align=right|0,076|| align=right|6,58|| align=right|3,513||MBA||25. března 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127864)||2003 FM118|| align=right|15,8|| align=right|2,678|| align=right|0,212|| align=right|5,14|| align=right|4,381||MBA||26. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127865)||2003 FK119|| align=right|16,7|| align=right|2,420|| align=right|0,133|| align=right|2,24|| align=right|3,764||MBA||26. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127866)||2003 FR119|| align=right|15,9|| align=right|2,580|| align=right|0,046|| align=right|0,90|| align=right|4,144||MBA||26. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127867)||2003 FS119|| align=right|16,8|| align=right|2,420|| align=right|0,171|| align=right|1,37|| align=right|3,764||MBA||26. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127868)||2003 FT119|| align=right|17,0|| align=right|2,378|| align=right|0,173|| align=right|2,44|| align=right|3,666||MBA||26. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127869)||2003 FW121|| align=right|15,7|| align=right|2,538|| align=right|0,099|| align=right|13,07|| align=right|4,044||MBA||25. března 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127870) Vigo||2003 FE123|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,093|| align=right|27,11|| align=right|4,576||MBA||24. března 2003||National||I. R. Ferrin; C. Leal
|-
|(127871)||2003 FC128|| align=right|7,0|| align=right|35,09|| align=right|0,087|| align=right|2,38|| align=right|208||CNT||31. března 2003||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(127872)||2003 GV|| align=right|16,1|| align=right|2,304|| align=right|0,238|| align=right|3,85|| align=right|3,497||MBA||4. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127873)||2003 GN1|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,059|| align=right|6,69|| align=right|3,570||MBA||1. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127874)||2003 GP1|| align=right|15,9|| align=right|2,257|| align=right|0,146|| align=right|4,61|| align=right|3,391||MBA||1. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127875)||2003 GT1|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,191|| align=right|8,33|| align=right|4,227||MBA||1. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127876)||2003 GN2|| align=right|16,6|| align=right|2,567|| align=right|0,110|| align=right|2,70|| align=right|4,112||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127877)||2003 GP3|| align=right|16,9|| align=right|2,470|| align=right|0,048|| align=right|5,38|| align=right|3,881||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127878)||2003 GH4|| align=right|15,4|| align=right|2,251|| align=right|0,226|| align=right|5,07|| align=right|3,376||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127879)||2003 GL4|| align=right|16,1|| align=right|2,396|| align=right|0,114|| align=right|4,07|| align=right|3,708||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127880)||2003 GS4|| align=right|17,1|| align=right|2,308|| align=right|0,074|| align=right|1,11|| align=right|3,506||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127881)||2003 GG5|| align=right|16,4|| align=right|2,341|| align=right|0,185|| align=right|1,92|| align=right|3,582||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127882)||2003 GX5|| align=right|16,0|| align=right|2,282|| align=right|0,156|| align=right|7,99|| align=right|3,447||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127883)||2003 GB6|| align=right|16,3|| align=right|2,285|| align=right|0,095|| align=right|6,48|| align=right|3,452||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127884)||2003 GK6|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,137|| align=right|2,92|| align=right|3,734||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127885)||2003 GL6|| align=right|16,1|| align=right|2,281|| align=right|0,121|| align=right|3,24|| align=right|3,444||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127886)||2003 GO6|| align=right|16,7|| align=right|2,405|| align=right|0,164|| align=right|3,24|| align=right|3,728||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127887)||2003 GT6|| align=right|16,1|| align=right|2,230|| align=right|0,178|| align=right|5,44|| align=right|3,330||MBA||2. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127888)||2003 GO7|| align=right|16,6|| align=right|2,219|| align=right|0,173|| align=right|4,25|| align=right|3,304||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127889)||2003 GT8|| align=right|16,3|| align=right|2,459|| align=right|0,212|| align=right|1,07|| align=right|3,855||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127890)||2003 GE9|| align=right|16,2|| align=right|2,298|| align=right|0,139|| align=right|5,78|| align=right|3,482||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127891)||2003 GG9|| align=right|16,6|| align=right|2,225|| align=right|0,110|| align=right|1,70|| align=right|3,318||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127892)||2003 GO9|| align=right|16,1|| align=right|2,591|| align=right|0,152|| align=right|3,28|| align=right|4,170||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127893)||2003 GU9|| align=right|15,0|| align=right|2,687|| align=right|0,152|| align=right|5,49|| align=right|4,405||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127894)||2003 GD12|| align=right|16,2|| align=right|2,576|| align=right|0,097|| align=right|3,50|| align=right|4,134||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127895)||2003 GA13|| align=right|16,7|| align=right|2,334|| align=right|0,161|| align=right|3,63|| align=right|3,566||MBA||1. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127896)||2003 GY14|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,049|| align=right|15,50|| align=right|4,102||MBA||3. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127897)||2003 GJ15|| align=right|15,5|| align=right|2,905|| align=right|0,129|| align=right|17,89|| align=right|4,949||MBA||4. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127898)||2003 GA16|| align=right|15,6|| align=right|2,359|| align=right|0,112|| align=right|9,35|| align=right|3,623||MBA||2. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127899)||2003 GG16|| align=right|15,1|| align=right|2,814|| align=right|0,072|| align=right|7,31|| align=right|4,720||MBA||2. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127900)||2003 GO16|| align=right|15,8|| align=right|2,332|| align=right|0,169|| align=right|7,79|| align=right|3,561||MBA||3. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127901)||2003 GD22|| align=right|17,1|| align=right|2,210|| align=right|0,181|| align=right|1,78|| align=right|3,285||MBA||6. dubna 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127902)||2003 GG22|| align=right|17,4|| align=right|2,330|| align=right|0,090|| align=right|2,20|| align=right|3,556||MBA||6. dubna 2003||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127903)||2003 GT22|| align=right|15,9|| align=right|2,227|| align=right|0,199|| align=right|2,77|| align=right|3,323||MBA||3. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127904)||2003 GB23|| align=right|16,0|| align=right|2,637|| align=right|0,144|| align=right|3,72|| align=right|4,281||MBA||3. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127905)||2003 GE23|| align=right|15,7|| align=right|2,237|| align=right|0,212|| align=right|3,43|| align=right|3,345||MBA||4. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127906)||2003 GV23|| align=right|15,3|| align=right|2,331|| align=right|0,106|| align=right|24,34|| align=right|3,558||MBA||6. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127907)||2003 GW23|| align=right|16,8|| align=right|2,220|| align=right|0,156|| align=right|3,62|| align=right|3,308||MBA||6. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127908)||2003 GM26|| align=right|15,1|| align=right|3,053|| align=right|0,117|| align=right|6,00|| align=right|5,334||MBA||4. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127909)||2003 GU26|| align=right|18,2|| align=right|2,208|| align=right|0,044|| align=right|4,03|| align=right|3,280||MBA||4. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127910)||2003 GV26|| align=right|15,0|| align=right|3,106|| align=right|0,081|| align=right|14,23|| align=right|5,472||MBA||4. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127911)||2003 GG27|| align=right|15,8|| align=right|3,053|| align=right|0,260|| align=right|0,14|| align=right|5,334||MBA||6. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127912)||2003 GY28|| align=right|16,5|| align=right|2,265|| align=right|0,049|| align=right|5,54|| align=right|3,408||MBA||4. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127913)||2003 GD29|| align=right|16,1|| align=right|2,339|| align=right|0,114|| align=right|7,32|| align=right|3,576||MBA||5. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127914)||2003 GK29|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,088|| align=right|7,54|| align=right|3,448||MBA||7. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127915)||2003 GB35|| align=right|15,9|| align=right|2,619|| align=right|0,028|| align=right|4,87|| align=right|4,237||MBA||8. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127916)||2003 GC38|| align=right|15,3|| align=right|2,731|| align=right|0,084|| align=right|8,31|| align=right|4,513||MBA||8. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127917)||2003 GW38|| align=right|15,7|| align=right|2,715|| align=right|0,086|| align=right|4,08|| align=right|4,472||MBA||8. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127918)||2003 GB40|| align=right|16,3|| align=right|2,426|| align=right|0,143|| align=right|7,31|| align=right|3,779||MBA||8. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127919)||2003 GR43|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,137|| align=right|7,66|| align=right|3,564||MBA||9. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127920)||2003 GH44|| align=right|15,1|| align=right|3,111|| align=right|0,153|| align=right|18,53|| align=right|5,486||MBA||9. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127921)||2003 GL44|| align=right|14,2|| align=right|3,156|| align=right|0,054|| align=right|22,84|| align=right|5,605||MBA||9. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127922)||2003 GM44|| align=right|14,4|| align=right|3,073|| align=right|0,162|| align=right|20,63|| align=right|5,387||MBA||9. dubna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127923)||2003 GP46|| align=right|15,9|| align=right|2,516|| align=right|0,067|| align=right|5,20|| align=right|3,989||MBA||8. dubna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127924)||2003 GO47|| align=right|17,5|| align=right|2,184|| align=right|0,116|| align=right|3,93|| align=right|3,226||MBA||7. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127925)||2003 GQ47|| align=right|16,1|| align=right|2,641|| align=right|0,055|| align=right|3,30|| align=right|4,292||MBA||7. dubna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127926)||2003 GO48|| align=right|15,1|| align=right|2,633|| align=right|0,202|| align=right|12,94|| align=right|4,272||MBA||9. dubna 2003||Palomar||NEAT
|-
|(127927)||2003 GU49|| align=right|16,1|| align=right|2,536|| align=right|0,107|| align=right|4,04|| align=right|4,038||MBA||10. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127928)||2003 GW49|| align=right|15,6|| align=right|2,682|| align=right|0,060|| align=right|12,83|| align=right|4,391||MBA||10. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127929)||2003 GL53|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,105|| align=right|13,88|| align=right|3,677||MBA||9. dubna 2003||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(127930)||2003 GX53|| align=right|15,2|| align=right|2,529|| align=right|0,116|| align=right|13,15|| align=right|4,021||MBA||5. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127931)||2003 GA55|| align=right|15,9|| align=right|2,543|| align=right|0,038|| align=right|5,27|| align=right|4,055||MBA||4. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127932)||2003 HB1|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,335|| align=right|3,62|| align=right|4,200||MBA||21. dubna 2003||Catalina||CSS
|-
|(127933)||2003 HF1|| align=right|16,6|| align=right|2,246|| align=right|0,130|| align=right|2,88|| align=right|3,365||MBA||21. dubna 2003||Catalina||CSS
|-
|(127934)||2003 HK1|| align=right|16,9|| align=right|2,476|| align=right|0,184|| align=right|1,46|| align=right|3,894||MBA||22. dubna 2003||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(127935)||2003 HM1|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,258|| align=right|4,78|| align=right|4,146||MBA||21. dubna 2003||Catalina||CSS
|-
|(127936)||2003 HU1|| align=right|15,9|| align=right|2,436|| align=right|0,074|| align=right|7,36|| align=right|3,801||MBA||23. dubna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(127937)||2003 HZ1|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,098|| align=right|9,59|| align=right|5,474||MBA||23. dubna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(127938)||2003 HN2|| align=right|16,3|| align=right|2,175|| align=right|0,280|| align=right|26,66|| align=right|3,208||MBA||25. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127939)||2003 HX2|| align=right|16,8|| align=right|2,596|| align=right|0,138|| align=right|0,77|| align=right|4,182||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127940)||2003 HE3|| align=right|14,7|| align=right|2,995|| align=right|0,115|| align=right|10,38|| align=right|5,182||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127941)||2003 HK3|| align=right|16,2|| align=right|2,712|| align=right|0,035|| align=right|3,66|| align=right|4,465||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127942)||2003 HR3|| align=right|17,4|| align=right|2,285|| align=right|0,138|| align=right|1,28|| align=right|3,453||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127943)||2003 HW3|| align=right|17,4|| align=right|2,284|| align=right|0,157|| align=right|1,96|| align=right|3,450||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127944)||2003 HN4|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,299|| align=right|15,54|| align=right|4,564||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127945)||2003 HW6|| align=right|15,9|| align=right|2,647|| align=right|0,095|| align=right|1,64|| align=right|4,306||MBA||24. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127946)||2003 HD8|| align=right|16,5|| align=right|2,278|| align=right|0,061|| align=right|6,41|| align=right|3,437||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127947)||2003 HE8|| align=right|16,1|| align=right|2,634|| align=right|0,128|| align=right|1,53|| align=right|4,275||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127948)||2003 HU9|| align=right|16,1|| align=right|2,464|| align=right|0,126|| align=right|6,12|| align=right|3,866||MBA||25. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127949)||2003 HA10|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,057|| align=right|6,30|| align=right|4,626||MBA||25. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127950)||2003 HK10|| align=right|15,2|| align=right|3,019|| align=right|0,038|| align=right|9,08|| align=right|5,245||MBA||25. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127951)||2003 HQ10|| align=right|15,0|| align=right|3,159|| align=right|0,132|| align=right|11,35|| align=right|5,615||MBA||25. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127952)||2003 HD11|| align=right|15,5|| align=right|3,087|| align=right|0,019|| align=right|6,13|| align=right|5,424||MBA||26. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127953)||2003 HA13|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,061|| align=right|6,95|| align=right|4,537||MBA||24. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127954)||2003 HB13|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,064|| align=right|5,07|| align=right|3,520||MBA||24. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127955)||2003 HY13|| align=right|16,0|| align=right|2,558|| align=right|0,252|| align=right|5,21|| align=right|4,090||MBA||25. dubna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(127956)||2003 HR14|| align=right|16,3|| align=right|2,451|| align=right|0,157|| align=right|2,55|| align=right|3,836||MBA||26. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127957)||2003 HF15|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,134|| align=right|12,95|| align=right|4,049||MBA||26. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127958)||2003 HD16|| align=right|16,2|| align=right|2,365|| align=right|0,086|| align=right|6,38|| align=right|3,636||MBA||25. dubna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(127959)||2003 HD20|| align=right|17,6|| align=right|2,467|| align=right|0,154|| align=right|2,68|| align=right|3,875||MBA||26. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127960)||2003 HP20|| align=right|16,3|| align=right|2,336|| align=right|0,086|| align=right|6,93|| align=right|3,571||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127961)||2003 HA21|| align=right|16,7|| align=right|2,375|| align=right|0,147|| align=right|2,87|| align=right|3,659||MBA||24. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127962)||2003 HG21|| align=right|16,2|| align=right|2,289|| align=right|0,141|| align=right|9,46|| align=right|3,462||MBA||25. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127963)||2003 HO21|| align=right|15,2|| align=right|3,040|| align=right|0,133|| align=right|5,48|| align=right|5,300||MBA||26. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127964)||2003 HQ21|| align=right|16,0|| align=right|2,375|| align=right|0,123|| align=right|6,10|| align=right|3,659||MBA||26. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127965)||2003 HG22|| align=right|16,8|| align=right|2,250|| align=right|0,064|| align=right|3,56|| align=right|3,374||MBA||24. dubna 2003||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(127966)||2003 HU26|| align=right|16,9|| align=right|2,393|| align=right|0,233|| align=right|6,43|| align=right|3,702||MBA||27. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127967)||2003 HJ27|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,201|| align=right|4,99|| align=right|4,145||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127968)||2003 HD28|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,095|| align=right|3,61|| align=right|4,146||MBA||26. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127969)||2003 HO31|| align=right|16,8|| align=right|2,578|| align=right|0,130|| align=right|2,74|| align=right|4,140||MBA||26. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127970)||2003 HJ36|| align=right|14,3|| align=right|3,154|| align=right|0,129|| align=right|12,17|| align=right|5,601||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127971)||2003 HP36|| align=right|16,7|| align=right|2,457|| align=right|0,175|| align=right|3,34|| align=right|3,850||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127972)||2003 HP37|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,077|| align=right|7,57|| align=right|3,575||MBA||28. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127973)||2003 HO38|| align=right|16,8|| align=right|2,344|| align=right|0,155|| align=right|2,87|| align=right|3,587||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127974)||2003 HL39|| align=right|16,0|| align=right|2,523|| align=right|0,163|| align=right|2,63|| align=right|4,007||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127975)||2003 HM39|| align=right|16,2|| align=right|2,324|| align=right|0,185|| align=right|4,16|| align=right|3,543||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127976)||2003 HY39|| align=right|17,0|| align=right|2,419|| align=right|0,148|| align=right|1,75|| align=right|3,762||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127977)||2003 HF40|| align=right|16,4|| align=right|2,397|| align=right|0,196|| align=right|2,76|| align=right|3,710||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127978)||2003 HL40|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,210|| align=right|2,21|| align=right|4,653||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127979)||2003 HM40|| align=right|16,1|| align=right|2,460|| align=right|0,146|| align=right|1,51|| align=right|3,857||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127980)||2003 HC41|| align=right|16,4|| align=right|2,262|| align=right|0,105|| align=right|6,62|| align=right|3,400||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127981)||2003 HS41|| align=right|14,6|| align=right|3,064|| align=right|0,073|| align=right|13,28|| align=right|5,363||MBA||29. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127982)||2003 HY41|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,096|| align=right|13,77|| align=right|4,182||MBA||29. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127983)||2003 HW42|| align=right|16,0|| align=right|2,542|| align=right|0,295|| align=right|5,17|| align=right|4,053||MBA||29. dubna 2003||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(127984)||2003 HA43|| align=right|15,4|| align=right|2,555|| align=right|0,120|| align=right|5,40|| align=right|4,083||MBA||28. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127985)||2003 HM43|| align=right|16,1|| align=right|2,566|| align=right|0,105|| align=right|6,67|| align=right|4,110||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127986)||2003 HN43|| align=right|14,9|| align=right|2,999|| align=right|0,065|| align=right|15,20|| align=right|5,194||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127987)||2003 HE45|| align=right|15,0|| align=right|3,231|| align=right|0,125|| align=right|6,11|| align=right|5,807||MBA||29. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127988)||2003 HJ46|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,129|| align=right|2,27|| align=right|3,720||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127989)||2003 HL46|| align=right|15,5|| align=right|2,653|| align=right|0,067|| align=right|14,64|| align=right|4,320||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127990)||2003 HG48|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,110|| align=right|7,18|| align=right|3,517||MBA||30. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127991)||2003 HR48|| align=right|14,0|| align=right|3,169|| align=right|0,199|| align=right|18,39|| align=right|5,639||MBA||30. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127992)||2003 HT48|| align=right|15,9|| align=right|2,315|| align=right|0,101|| align=right|4,90|| align=right|3,522||MBA||30. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127993)||2003 HU48|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,235|| align=right|8,31|| align=right|3,619||MBA||30. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127994)||2003 HE49|| align=right|15,1|| align=right|2,739|| align=right|0,150|| align=right|9,77|| align=right|4,533||MBA||30. dubna 2003||Haleakala||NEAT
|-
|(127995)||2003 HS49|| align=right|16,1|| align=right|2,791|| align=right|0,069|| align=right|4,52|| align=right|4,661||MBA||29. dubna 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127996)||2003 HJ50|| align=right|15,3|| align=right|2,659|| align=right|0,047|| align=right|22,61|| align=right|4,334||MBA||30. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127997)||2003 HQ50|| align=right|16,2|| align=right|2,343|| align=right|0,081|| align=right|7,88|| align=right|3,585||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127998)||2003 HA51|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,170|| align=right|8,08|| align=right|4,130||MBA||28. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(127999)||2003 HF51|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,045|| align=right|6,85|| align=right|3,418||MBA||29. dubna 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(128000)||2003 HQ51|| align=right|15,4|| align=right|2,340|| align=right|0,181|| align=right|7,50|| align=right|3,578||MBA||30. dubna 2003||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CNT – skupina kentaurů,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek